Rangoni ist der Name folgender Personen:

 Beatrice Rangoni Machiavelli (* 1936), italienische Politikerin
 Giovanni Battista Rangoni (wirksam 1790), italienischer Musikschriftsteller und Musikliebhaber